Новоивановское сельское поселение 
— муниципальные образования в России:

 Новоивановское сельское поселение — в Новопокровском районе Краснодарского края.
 Новоивановское сельское поселение — в Черноморском районе Республики Крым.

Другое
 Новоивановское муниципальное образование — бывшее сельское поселение в Калининском районе Саратовской области России.